Sylhet kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Sylhet, provinshuvudstad, 
 Sylhet (distrikt), 
 Sylhet (provins), 

Robotskapade Bangladeshförgreningar